Con il nome di Santa Maura si indicano:
l'isola di Santa Maura, nota come Leucade
santa Maura, martire con santa Fosca